Aldo Cantarutti – calciatore e dirigente sportivo italiano 
Ettore Cantarutti – calciatore italiano
Luca Azzano Cantarutti – politico e avvocato italiano
Novella Cantarutti – poetessa e scrittrice italiana